Мужево — название населённых пунктов в России:

 Мужево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Мужево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Мужево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.